Vejer de la Frontera är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cádiz och regionen Andalusien, i den södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Vejer de la Frontera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Vejer de la Frontera är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Vejer de la Frontera ligger uppe på en höjd som går i nord-sydlig riktning. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Vejer de la Frontera.  Närmaste större samhälle är Barbate de Franco,  km sydost om Vejer de la Frontera. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Andalusien